Konan, város Japán Siga prefektúrájában
Konan, egy kitalált szereplő a Naruto című mangában és animében